El término Auriac puede referirse a:

Auriac, comuna francesa situada en Aude.
Auriac, comuna francesa situada en Corrèze.
 Auriac, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.